Acer 'Norwegian Sunset' é um cultivar do gênero Acer, pertencente à família Aceraceae.

O cultivar 'Keithsform' (Norwegian Sunset) é um híbrido entre Acer truncatum e Acer platanoides (Norway Maple).

Descrição 
É uma árvore de tamanho médio, mais alta (10,7 m) que larga (7,6 m). As cores no outono variam dependendo da intensidade do sol, entre laranja amarelado e o vermelho.

Árvore de folha caduca, de forma oval. As folhas apresentam características intermediárias entre as espécies de que é originária. Os frutos são sâmaras. Tem uma maior tolerância à seca que Acer platanoides.

Bibliografia 
 D. Grosser, W. Teetz: Ahorn. In: Einheimische Nutzhölzer (Loseblattsammlung). Informationsdienst Holz, Holzabsatzfond – Absatzförderungsfonds der deutschen Forst- und Holzwirtschaft, Bonn 1998, ISSN 0446-2114.
 Helmut Pirc: Ahorne. Mit Zeichnungen von Michael Motamen. Ulmer, Stuttgart 1994, ISBN 3-8001-6554-6
 
 Huxley, A., ed. (1992). New RHS Dictionary of Gardening. Macmillan ISBN 0-333-47494-5.
 
 Philips, Roger (1979). Trees of North America and Europe. New York: Random House, Inc.. ISBN 0-394-50259-0.
 Phillips, D. H. & Burdekin, D. A. (1992). Diseases of Forest and Ornamental Trees. Macmillan. ISBN 0-333-49493-8.

Ligações externas 
 
 
 
 

Acer